Jonás, nombre de origen hebreo יוֹנָה ("Yōnā") que significa Paloma puede referirse a:

Nombre 
 Jonás, profeta de Judá del siglo VIII a. C.;
 Libro de Jonás, libro del Antiguo Testamento cristiano y del Tanaj judío;
 Jonás (santo y mártir) (? - 327), martirizado en la persecución del rey Sapor contra los cristianos en Persiam, en la ciudad de Hubahan;
 Jonás de Bobbio (c.600 - 659), monje y hagiógrafo de Sigusia, hoy Susa, Italia.
 Jonás de Moscú (ca. 1390 - 1461), arzobispo y santo.
 Jaime Gómez Rogers, conocido como Jonás, fue un poeta chileno.
 Jonás Larguía'' (1832 - 1891),  arquitecto, ingeniero y escultor argentino.
 Jonás Yeverino Cárdenas (1907 - 1957), músico mexicano.
 Jonas Savimbi (1934 - 2002), político angoleño.
 Joan Jonas (1936), es una artista visual estadounidense.
 Jonas Kaufmann (1969), tenor alemán.
 Los Jonas Brothers, una banda de pop rock estadounidense.
 Jonas Gonçalves Oliveira, jugador brasileño de fútbol.

 Apellido 
 Justus Jonas (1493 - 1555),  reformador luterano alemán.
 Regina Jonas (1902 - 1944), rabina alemana.

 Toponimia 
 Isla de Iona, llamada isla de San Jonás antes de la revolución rusa.

 Audiovisual 
 JONAS, serie de televisión protagonizada por este grupo y emitida por Disney Channel.
 Jonas película brasileña de 2015 dirigida por Lô Politi;
 Jonas''' película francesa de 2018 dirigida por Christophe Charrier.

Referencias